Als Kanzelstein bezeichnet man:
 einen 150 Tonnen schweren Findling bzw. ein Naturdenkmal im Rosengarten in Frankfurt (Oder) in Brandenburg
 einen Findling bzw. ein Naturdenkmal in Nuthe-Urstromtal im Landkreis Teltow-Fläming in Brandenburg. 
 Kanzelstein (Erzgebirge), Berg und Felsen bei Johanngeorgenstadt im Erzgebirgskreis in Sachsen
 einen Felsen in der Klammleiten im Mühlviertel in Oberösterreich
 einen Kletterfelsen im Hönnetal im Sauerland in Nordrhein-Westfalen
 ein Naturschutzgebiet bei Eibach im Lahn-Dill-Kreis in Hessen